Альтман, Моисей:
 Альтман, Моисей Семёнович (1896—1986) — советский филолог, автор трудов по истории античной и русской литературы, сравнительному литературоведению.
 Альтман, Моисей Элевич (1890—1981) — румынский, позже советский еврейский писатель, драматург и переводчик, редактор. Примечания